Fredholm har flere betydninger:
 Fredholm (månekrater) – et lille nedslagskrater på Månen
 Gert Fredholm – dansk filminstruktør